Once je peti studijski album finskog sastava Nightwish izdan 7. lipnja 2004. godine. Album je posljednji album sastava koji sadržava vokale bivše pjevačice Tarje Turunen. Prvi singl s albuma "Nemo" je ubrzo stekao veliku popularnost, a drugi singl "Wish I Had An Angel" njihova je bio najpopularniji singl u SAD-u.

Popis pjesama 

Albumi iz 2004.
Albumi sastava Nightwish